Кэ́тлин Шо́у (; 18 января 1903 года — 1983 года) — фигуристка из Великобритании, бронзовый призёр чемпионата мира 1926 года, трёхкратная чемпионка Великобритании (1927, 1929 и 1930 годов) в женском одиночном катании.

Биография

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 18 января
Родившиеся в 1903 году
Умершие в 1983 году
Фигуристы Великобритании
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1924 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1928 года